„Drowned World Tour“ е петото световно турне на американската певица и актриса Мадона. Това е първото ѝ турне от 8 години насам, след The Girlie Show Tour (1993).

Изпълнявани песни 
 „Drowned World / Substitute For Love“
 „Impressive Instant“
 „Candy Perfume Girl“
 „Beautiful Stranger“
 „Ray Of Light“
 „Paradise (Not For Me)“
 „Frozen“
 „Open Your Heart“
 „Nobody's Perfect“
 „Mer Girl“ (част 1)
 „Sky Fits Heaven“
 „Mer Girl“ (част 2)
 „What It Feels Like For A Girl“ (ремикс интерлюдия)
 „I Deserve It“
 „Don't Tell Me“
 „Human Nature“
 „The Funny Song“
 „Secret“
 „Gone“
 „Don't Cry For Me Argentina“
 „Lo Que Siente La Mujer“
 „La Isla Bonita“
 „Holiday“
 „Music“

Дати на турнето 

Музикални турнета на Мадона (певица)
Музикални турнета от 2001 година